Хедвиг Делага́рди:
 Делагарди, Хедвиг Ева (1747—1816) — шведская придворная, графиня.
 
 Делагарди, Хедвиг Ульрика (1761—1832) — шведская графиня, придворная леди, фрейлина.